Wakea steht für

 Wākea, ein hawaiischer Gott
 Vakia, ein Gold- und Silbergewicht in Mokka
 Wakea (Gattung), eine Amphibiengattung